Lotoha'apai Dragon é um clube de futebol de Tonga. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2003. 

Clubes de futebol de Tonga